Ренслер има више значења:
 Округ Ренслер (Њујорк)
 Ренслер (Њујорк)
 Ренслер (Индијана)
 Ренслер (Мисури)